Il doppio maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Satoshi Iwabuchi e Takao Suzuki che hanno battuto in finale Simon Aspelin e Todd Perry 5-4(3), 5-4(13).

Teste di serie

 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (semifinali)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (finale)

 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (quarti di finale)
 Stephen Huss /  Wesley Moodie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2005